Дре — многозначный термин.

 Дре (Альпы Верхнего Прованса) (фр. Draix) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Дре (Кот-д’Ор) (фр. Drée) — коммуна во Франции, в департаменте Кот-д’Ор.

 Доктор Дре — американский рэпер и продюсер

См. также 
 Дрё (значения)